PED steht als Abkürzung für
 Pedestrian and Evacuation Dynamics, siehe Evakuierungssimulation
 Performance-enhancing substances
 Porcine epidemic diarrhea, eine durch Virusinfektion verursachte Schweinekrankheit, siehe Porzine Epidemische Diarrhoe
 Pressure Equipment Directive, siehe Druckgeräterichtlinie
 Privilegierter Eisenbahn-Durchgangsverkehr, Eisenbahnverbindungen über das Territorium eines fremden Staates
 Produktionseinheit Damwild, landwirtschaftliche Berechnungseinheit für Damwild, siehe Damhirsch #Gatterhaltung
 Pflege- und Erziehungsdienst (Jugendpsychiatrie)

Ped steht als Abkürzung für
 Pedal, siehe  Pedal (Orgel)

Abkürzung